De 7e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1976 op 6 en 7 maart gehouden op de ijsbaan Wilmersdorf - Horst Dohm Stadion in Berlijn.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1976
Schaatsen in Duitsland
Sportevenement in Berlijn
 1976
Schaatsen